Parkfried ist der Name folgender Orte:

 Parkfried (Gemeinde Biberbach), Ortsteil von Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Parkfried, siehe Bělá (Nová Pec), Ortsteil der Gemeinde Nová Pec, Okres Prachatice, Tschechien